Püspökladány beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Püspökladány
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Püspökladány
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Püspökladány